Jürgen Melzer e Franko Škugor erano i campioni dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma non partecipano a quella del 2022, in quanto Melzer si è ritirato nel 2021 e Škugor a sua volta ha deciso di non partecipare.

Rafael Matos e David Vega Hernández hanno sconfitto in finale Andrea Vavassori e Jan Zieliński con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Andrej Golubev /  Fabrice Martin (semifinale) 
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno)

  Ariel Behar /  Matwé Middelkoop (primo turno)
  Jonathan Erlich /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Wildcard 

  Elliot Benchetrit /  Lamine Ouahab (quarti di finale)

  Walid Ahouda /  Mehdi Benchakroun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2022